Strelečko je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Martinske Vesi, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 511 stanovnika te 180 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji